Wiman ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Wiman (1865–1959), schwedischer Mathematiker
 Ann Mari Wiman-Nyberg (1921–2016), schwedische Schauspielerin und Komponistin
 Carl Wiman (1867–1944), schwedischer Paläontologe 
 David Wiman (1884–1950), schwedischer Turner

Siehe auch:
 Wei Man (koreanisch Wiman), chinesischer General und König von Go-Joseon
 Kap Wiman, Kap im Norden der Seymour-Insel vor der nördlichen Ostküste der Antarktischen Halbinsel
 Wieman, Weiman